Franz Siegl
 Horst Siegl
 Patrik Siegl
 Siegrun Siegl

Pagine correlate 
 Siegel
 Sieglar